Upshur County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Upshur County, Texas 
 Upshur County, West Virginia